Eryngium pumilum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Eryngium pumilum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pumilum